Résultats détaillés de l’édition 1993 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis qui est disputée du 30 août au .

Faits marquants 
Déjà vainqueur en 1990, l'américain Pete Sampras s'impose pour la seconde fois devant son public. Quatre ans après Boris Becker, il réalise à son tour le doublé Wimbledon/US Open. Son adversaire malheureux en finale est le Français Cédric Pioline. Aucun joueur tricolore depuis Henri Cochet, 61 ans plus tôt, n'avait atteint ce niveau de la compétition.

L'allemande Steffi Graf, victorieuse en 1988 et 1989, récupère son titre, bénéficiant malgré elle de l'absence de la double tenante du titre Monica Seles, victime d'une agression au couteau quelques mois plus tôt. La Tchèque Helena Suková échoue pour la deuxième fois en finale de l'épreuve new-yorkaise et pour la quatrième et dernière fois en finale d'un tournoi du Grand Chelem. Elle se console en remportant les épreuves du double dames et du mixte.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open
 Saison 1993 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA
  Site de l'ATP

1993
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 1993
Tennis en août 1993
Tennis en septembre 1993